Giro Rosa 2020 var den 31. udgave af cykelløbet Giro Rosa, damernes udgave af Giro d'Italia. Løbet var en del af UCI Women's World Tour og blev arrangeret fra 11. til 19. september 2020.

Hollandske Anna van der Breggen vandt løbet.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Cecilie Uttrup Ludwig kører for FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope
 Emma Norsgaard Jørgensen kører for Paule Ka

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2020
Cykelløb i 2020